Single — canção lançada individualmente
Vida de Solteiro — filme americano de 1992 de Cameron Crowe originalmente intitulado Singles 
Singles (Puy-de-Dôme) — comuna francesa
Singles (álbum de Luna Sea)
Singles (álbum de Suede)
Singles (álbum de Travis)

Desambiguações de música